Dança Comigo, programa da RTP
 Dirty Dancing (1987), filme com Patrick Swayze exibido em Portugal como Dança Comigo
 Shall We Dance? (2004), filme com Jennifer Lopez exibido no Brasil como Dança Comigo?
 Dança Comigo (Vem Ser Feliz), canção vencedora do Festival RTP 2007

Ou ainda
Carefree (filme), longa com Fred Astaire exibido no Brasil como Dance Comigo

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
Desambiguações de música